Pimpinella glabra är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Wilhelm Rostkovius och Franz Schmidt. 

Pimpinella glabra ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
glabra